La Recopa Sudamericana 2014 (ufficialmente Recopa Santander Sudamericana 2014 per ragioni di sponsorizzazione) è stata la ventiduesima edizione della Recopa Sudamericana. Si tratta di una finale con partite di andata e ritorno tra i vincitori della Coppa Libertadores dell'anno precedente e i vincitori della Coppa Sudamericana dell'anno precedente, ovvero l'Atlético Mineiro e il Lanús.

La partita d'andata si è giocata il 16 luglio a Lanús, mentre la gara di ritorno si è giocata il 23 luglio a Belo Horizonte. A conquistare il titolo è stato l'Atletico Mineiro che ha vinto la gara d'andata per 1-0 e quella di ritorno per 4-3 dopo i tempi supplementari.

Tabellini

Andata

Ritorno

Voci correlate 
Coppa Libertadores 2013
Coppa Sudamericana 2013

Calcio nel 2014
Edizioni della Recopa Sudamericana